QIT Madagascar Minerals ( QMM ) est une société minière située dans la région de Fort-Dauphin, au sud-est de Madagascar. Après environ 20 ans d'exploration, de négociations et de travaux préliminaires, la société a commencé à produire un minerai de dioxyde de titane, l'ilménite. La capacité initiale devrait atteindre  par an, et les phases futures de développement pourraient étendre la capacité à 2 000 000 tonnes par an. La mine est détenue à 80% par QIT-Fer et Titane, une filiale à part entière du géant minier Rio Tinto Group ; les 20% restants appartiennent au gouvernement de Madagascar.

Références

Liens externes 

 Site officiel 

Mine à Madagascar
Titane (minéral)
Mine à ciel ouvert